El término Letting Go —en español: ‘Dejar Ir’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Letting Go», canción de Wings (1975);
 «Letting Go (Dutty Love)», canción de Sean Kingston (2010).

Novela 
 Letting Go, novela escrito por Philip Roth (1962).

Televisión 
 «Letting Go», episodio de Wilfred (2012);